Сан-Сиро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 1855 человек (2008 г.), плотность населения составляет 103 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 22010. Телефонный код — 0344.

Администрация коммуны 

 Официальный сайт: http://www.comune.sansiro.co.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики